Roman Schaad (ur. 30 lipca 1993 w Oberhallau) – szwajcarski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Roman Schaad pojawił się 14 lutego 2009 roku w zawodach FIS Race w szwajcarskiej miejscowości Gibswil, gdzie zajął dziewiąte miejsce w sprincie techniką klasyczną. W lutym 2012 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie był czwarty w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Libercu był między innymi ósmy w sztafecie i dziesiąty na dystansie 10 km techniką dowolną. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku zdobył brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. Wyprzedzili go jedynie Rosjanin Siergiej Ustiugow oraz Francuz Paul Goalabre.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 grudnia 2013 roku w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym był dziesiąty. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty.

Jego brat Fabian również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Schaad nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993